Христина Цако (}; нар. 17 грудня 1978, Будапешт, Угорщина) — фігуристка з Угорщини, срібний призер чемпіонату Європи 1997 року, семиразова чемпіонка Угорщини 1992-1998 років, срібний і бронзовий призер чемпіонатів світу серед юніорів в жіночому одиночному катанні. 
 Йосип Цако (1906—1966) — румунський футболіст.